Кан Бан Сок (21 апреля 1892 — 31 июля 1932) — мать основателя КНДР Ким Ир Сена, участница борьбы за независимость Кореи.

Биография 
Родилась 21 апреля 1892 года в Чхильголе (теперь район Пхеньяна). Исповедовала пресвитерианство, её имя означает «камень» и связано с апостолом Петром.

Поддерживала мужа в политической деятельности, но не принимала в ней активного участия. После побега в Маньчжурию во избежание ареста в Корею не возвращалась. Умерла 31 июля 1932 года.

Память 
Кан Бан Сок — первый член семьи Кимов, удостоенный начиная с 1960-х годов официального почитания в дополнение к культу Ким Ир Сена. Как и Ким Чен Сук, считается в КНДР «Матерью Кореи» или «Великой матерью Кореи». В 1967 году газета «Нодон синмун» назвала её «Матерью всего».

В том же году Демократический женский союз инициировал кампанию «Учиться у Кан Бан Сок». В её честь была написана песня «Мать Кореи», а также агиографическая биография с тем же названием.

21 апреля в КНДР отмечается день её памяти, во время которого проходит церемония возложения венков в месте революционной славы в Чхильголе. В том же районе действует протестантская церковь, связываемая с её памятью.

Семейное древо Кимов

Примечания 

Революционеры Кореи
Кимы (правящая семья КНДР)
Родители руководителей КНДР